Ел Требол има више значења:

 Ел Требол (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Требол (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Требол (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Требол (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Требол (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Требол (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол, Зета (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол, Ел Ретиро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол, Лас Бугамбилијас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Требол (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Требол (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Требол (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Требол (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Требол (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Требол (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Требол (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Требол (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Требол (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Требол (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Требол (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Требол (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Требол (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Требол (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Требол (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Требол (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Требол, Ла Естреља (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Требол (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Требол, Ла Секија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Требол (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Требол (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол, Чачалако (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол, Ранчо Пичукалко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Зарагоза, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол, Одилон Саломон (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Требол (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Требол (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Требол (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику